IFES steht für:

 Institut für Empirische Sozialforschung, österreichisches Marktforschungsunternehmen
 International Fellowship of Evangelical Students, eine Organisation für christliche Studierende

IFES